Miejscowości w Kanadzie:
 Marengo – Saskatchewan – miejscowości w prowincji Saskatchewan
Miejscowości w USA:
 Marengo – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Marengo – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Crawford
 Marengo – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Marengo – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Marengo – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland
 Marengo – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland

Gminy w USA:
 Marengo (ang. Marengo Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Marengo (ang. Marengo Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Marengo (ang. Marengo Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Marengo (ang. Marengo Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Marengo (ang. Marengo County) – w stanie Alabama
Inne nazwy geograficzne:
 Spinetta Marengo – wieś we Włoszech
W kynologii:
 umaszczenie psów marengo, zwane też pręgowanym – czarno-brązowe lub czarno-popielate – występuje głównie u ras molosowatych czy owczarków holenderskich
Kolor tkaniny:
 marengo w XVIII wieku oznaczało ciemnobrązową tkaninę z białymi plamkami, wyprodukowaną w miejscowości Spinetta Marengo w północnych Włoszech; po bitwie pod Marengo marengo stało się znane jako szara lub czarna tkanina z plamami białej lub szarej nici – kolor ten kojarzył się z szarym płaszczem, który napoleon Bonaparte wprowadził do mody
Zobacz też:
 Bitwa pod Marengo